Jméno a příjmení Jiří Dvořák má více nositelů:

 Jiří Dvořák (malíř) (1891–1977) – český akademický malíř
 Jiří Dvořák (turista) (1918–2001) – turistický publicista, hlavní iniciátor pochodu Praha–Prčice
 Jiří Dvořák (fotbalista) (* 1944) – český fotbalista
 Jiří Dvořák (fotbalista) (* 1954) – český fotbalista
 Jiří Dvořák (neurolog) (* 1948) – švýcarský neurolog českého původu
 Jiří Dvořák (zločinec) (* cca 1955) – český zločinec, který postřelil úřednici, jež později na následky zranění zemřela
 Jiří Dvořák (historik) (* 1955) – český historik a pedagog
 Jiří Dvořák (redaktor) (* 1963) – český novinář, fotograf, redaktor časopisu Krkonoše – Jizerské hory
 Jiří Dvořák (herec) (* 1967) – český herec
 Jiří Dvořák (hudebník) (* 1963) – baskytarista, kapelník orchestru BOOM BAND

Související články 
 Dvořák